Music Box kan avse:

 Music Box (musikalbum) – ett album utgivet 1993 av Mariah Carey
 Music Box (TV-kanal) – var en TV-kanal 1984-1987
 Music Box - skuggor ur det förflutna – en amerikansk film från 1989